SLX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Salt Cay (IOB)